Huerta de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huerta de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Huerta de Arriba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar